11480 Velikij Ustyug – asteroide della fascia principale
 Velikij Ustyug – trascrizione anglosassone di Velikij Ustjug